Die Bardsragujn chumb 2016/17 war die 25. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 6. August 2016 und endete am 31. Mai 2017.

Nachdem FC Ulisses Jerewan ausgeschlossen wurde und MIKA Aschtarak sich vom Profi-Fußball zurückzog, besteht die Liga aus nur noch sechs Vereinen. Jedes Team spielte sechsmal gegen jedes andere Team, dreimal zu Hause, dreimal auswärts.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17